Sataspes (zeevaarder), een Perzische edelman en zeevaarder in de 5e eeuw v.Chr.
Sataspes (geslacht), een geslacht van vlinders uit de onderfamilie Smerinthinae van de familie pijlstaarten